Follow Me Home peut désigner :
Une chanson du groupe Dire Straits issue de l'album Communiqué (1979).
Une chanson des Sugababes, de l'album Taller in More Ways (2005).
Une chanson de Yonderboi.
Un film de Peter Bratt, sorti en 1996.
Un album du rappeur Jay Rock sorti en 2011.